Поганешти има више значења:

 Поганешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Поганешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Поганешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији